Dolomit henviser til flere artikler:

 Dolomit (mineral) – mineral i carbonatgruppen.
 Dolomit (bjergart) – sedimentær bjergart, hvori dolomit er det dominerende mineral.
 Dolomitterne – bjergkæde i det nordlige Italien, der for en stor del består af bjergarten dolomit.